

Хронологія 
19 листопада 2022 року окупанти обстріляли позиції  92 ОМБр поблизу Куземівки.

Примітки